"Santa Maria" se poate referi la:

 Santa Maria, insulă din arhipelagul Azorelor, Portugalia;
 Santa Maria da Feira, oraș în Portugalia;
 Santa Maria del Fiore, catedrală în Florența, Italia; (Catedrala Arhidiocezei Romano-Catolice a Florenței) ;

Orașe în Brazilia 
 Santa Maria
 Santa Maria Madalena
 Santa Maria da Boa Vista
 Santa Maria da Serra
 Santa Maria da Vitória
 Santa Maria das Barreiras
 Santa Maria de Itabira
 Santa Maria de Jetibá
 Santa Maria do Cambucá
 Santa Maria do Herval
 Santa Maria do Oeste
 Santa Maria do Pará
 Santa Maria do Salto
 Santa Maria do Suaçuí
 Santa Maria do Tocantins
 Santa Maria (Rio Grande do Norte)
 Santa Maria (Rio Grande do Sul)

Vezi și 
 Sfânta Maria (dezambiguizare)